Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Szumański (ur. 1931) − polski poeta, krytyk literacki
 Andrzej Szumański (ur. 1957) – polski prawnik, specjalizujący się w prawie handlowym, profesor doktor habilitowany nauk prawnych
 Mieczysław Szumański (1896–1973) − polski wojskowy, żołnierz podziemia